Професіональна футбольна група А 1952 — 28-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув ЦДНА.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Під час сезону клуб ЦДНА мав назву ЦДНВ.
2. Під час сезону клуб ДНА мав назву ДНВ.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1952
Болгарія